Эпи́р () — одна из 13 периферий Греции, занимает южную часть исторического региона Эпир. Входит в децентрализованную администрацию Эпира и Западной Македонии. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 9203,217 квадратного километра. Плотность 36,6 человека на квадратный километр. Крупнейшим городом является административный центр периферии Эпир — город Янина. В 2010 году перифериархом избран Александрос Кахриманис ().

Административное деление 
По программе «Калликратис» с 1 января 2011 года периферия Эпир делится на 4 периферийные единицы:

Примечания 

Периферии Греции
Эпир